Михаил Васильевич Уткин (14.03.1923, Самарская область — 10.05.1991) — вожатый военно-служебных собак 2-го отдельного полка дрессировщиков собак специальных служб, красноармеец — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 14 марта 1923 года в селе Костычи, в черте Октябрьского района города Сызрань Самарской области,. Образование неполное среднее. Работал слесарем в ремонтно-механической мастерской депо станции Батраки.

В мае 1942 года добровольцем через Сызраньский райвоенкомат ушел в Красную Армию. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Боевое крещение принял в боях под Сталинградом, был ранен. После госпиталя вернулся на фронт.

Освоил редкую военную специальность — вожатого собак истребителей танков. До конца войны сражался в составе 2-го отдельного полка дрессировщиков собак специальных служб, сформированного в марте 1943 года при 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта. Помимо выполнения свои специальных обязанностей красноармеец Уткин охотился за живой силой противника. В боях с 3 по 6 июля 1943 года под хутором Привольное уничтожил 7 солдат и 2-х снайперов противника. Был награждён медалью «За отвагу».

В дальнейшем, в боях на Юго-Западном, 4-м и 1-м Украинском фронтах красноармеец Уткин ещё неоднократно отличился при выполнении не прямых своих обязанностей.

Во время боев с 27 августа — 25 октября 1943 года красноармеец Уткин, совместно со взводом собак истребителей танков, действовал в составе 303-го истребительного противотанкового дивизиона 243-й стрелковой дивизии. В боях из личного оружия уничтожил 15 вражеских солдат. 1 января 1944 года в районе хутора Ново-Троицкое при отражении контратаки противника, будучи раненым в левую руку, с поля боя не ушел и огнём из своего автомата уничтожил 11 противников. Всего же за период боев с 27 августа 1943 года по 2 января 1944 года лично уничтожил 29 немецких солдат.

Приказом по войскам 3-й гвардейской дивизии от 22 января 1944 года красноармеец Уткин Михаил Васильевич награждён орденом Славы 3-й степени.

30-31 января 1944 года, в наступательных боях возле города Никополь при отражении контратаки противника красноармеец Уткин из автомата уничтожил 4 противников. Во время нахождения в обороне в период с 25 мая по 15 июня принимал участие в снайперской охоте из снайперской винтовки уничтожил 13 солдат и офицеров противника.

Приказом по войскам 3-й гвардейской дивизии от 25 октября 1944 года красноармеец Уткин Михаил Васильевич награждён орденом Славы 2-й степени.

С 12 по 19 января 1945 года в наступательных боях на территории Польши подразделение, в составе которого был красноармеец Уткин, сопровождало 963-й стрелковый полк 253-й стрелковой дивизии. 19 января первым поднялся в контратаку увлекая за собой товарищей. Несмотря на осколочное ранение в грудь продолжал двигаться вперед и вести огонь, лично уничтожил пять противников и трех взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество красноармеец Уткин Михаил Васильевич награждён орденом Славы 1-й степени. стал полным кавалером ордена Славы.

В 1946 году старшина Уткин был демобилизован.

Проживал в городе Ташкент. Член КПСС с I960 года. Работал слесарем в объединении «Таштекстильмаш». Скончался 10 мая 1991 года. Похоронен в Ташкенте.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе медалью «За отвагу».

Литература 
 
 Кургузов И. П. Солдатская доблесть. Ташкент, 1970.

Ссылки 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Похороненные на Военном кладбище (Ташкент)
Дрессировщики собак СССР
Кинологи СССР